Груповата фаза на Шампионската лига започва на 17 септември и завършва на 11 декември 2019.  Общо 32 отбора участват в групите на турнира и трябва да определят, кои 16 ще продължат в елиминационната фаза на турнира.

Групи

Група А

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Източници 

Европейска шампионска лига